Hannes Ossian Hyvönen (né le  à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
En 1993, il joue ses premiers matchs en senior avec son club formateur du Kärpät Oulu dans la I divisioona. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1999 par les Sharks de San José en  ronde, en  position.
De 2001 à 2003, il évolue en Amérique du Nord. Il porte les couleurs des Sharks et des Blue Jackets de Columbus dans la Ligue nationale de hockey. Il remporte la SM-liiga 1995, 2007 et 2008 respectivement avec le TPS, l'Ilves Tampere et le Kärpät. Il ajoute à son palmarès la Ligue européenne de hockey 1997 avec le TPS, la Coupe Spengler 2009 avec le Dinamo Minsk et la Coupe Gagarine 2010 avec les Ak Bars Kazan.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

| 1993-1994|| Kärpät Oulu || I divisioona|| 3|| 3|| 1|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| TPS Turku|| SM-liiga|| 9|| 4|| 3|| 7|| 16|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1995-1996|| TPS Turku|| SM-liiga|| 30|| 11|| 5|| 16|| 49|| 7|| 1|| 0|| 1|| 28
|-
| 1996-1997|| TPS Turku|| SM-liiga|| 41|| 10|| 5|| 15|| 48|| 10|| 4|| 2|| 6|| 14
|-
| 1997-1998|| TPS Turku|| SM-liiga|| 29|| 2|| 6|| 8|| 71|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1998-1999|| Espoo Blues|| SM-liiga|| 52|| 23|| 18|| 41|| 74|| 4|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| rowspan=2|1999-2000|| Espoo Blues|| SM-liiga|| 18|| 5|| 2|| 7|| 124|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HIFK|| SM-liiga|| 22|| 2|| 2|| 4|| 65|| 9|| 4|| 0|| 4|| 8
|-
| 2000-2001|| HIFK|| SM-liiga|| 56|| 14|| 12|| 26|| 34|| 5|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2001-2002|| Sharks de San José|| LNH|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Barons de Cleveland|| LAH|| 67|| 24|| 18|| 42|| 136|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Blue Jackets de Columbus|| LNH|| 36|| 4|| 5|| 9|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Färjestads BK|| Elitserien|| 10|| 11|| 0|| 11|| 12|| 14|| 5|| 0|| 5|| 41
|-
| 2003-2004|| Färjestads BK|| Elitserien|| 47|| 15|| 13|| 28|| 98|| 17|| 7|| 5|| 12|| 43
|-
| 2004-2005|| Färjestads BK|| Elitserien|| 8|| 1|| 0|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 36|| 27|| 18|| 45|| 51|| 7|| 4|| 1|| 5|| 6
|-
| 2005-2006|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 16|| 4|| 8|| 12|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 35|| 16|| 12|| 28|| 93|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 15|| 9|| 12|| 21|| 16|| 10|| 3|| 4|| 7|| 18
|-
| 2007-2008|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 54|| 24|| 42|| 66|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Södertälje SK|| Elitserien|| 24|| 10|| 7|| 17|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Dinamo Minsk|| KHL|| 25|| 12|| 8|| 20|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2009-2010|| Dinamo Minsk||  KHL|| 32|| 16|| 11|| 27|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Ak Bars Kazan||  KHL|| 12|| 2|| 3|| 5|| 18|| 16|| 5|| 3|| 8|| 6
|-
| 2010-2011|| Rapperswil-Jona Lakers||  LNA|| 4|| 4|| 2|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Traktor Tcheliabinsk||  KHL|| 17|| 2|| 0|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| HIFK|| SM-liiga|| 17|| 2|| 0|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Färjestads BK|| Elitserien|| 36|| 10|| 9|| 19|| 41|| 8|| 2|| 1|| 3|| 54
|-
| 2012-2013|| Karlskrona HK || Allsvenskan || 10|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Kongsvinger Knights || 1. divisjon || 9|| 13|| 4|| 17|| 20|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2015-2016 || Kils AIK || Division 2 || 8 || 7 || 3 || 10 || 12 || - || - || - || - || -

| 387|| 149|| 137|| 286|| 689||59||18||8||26||86

| 125|| 47|| 29|| 76|| 171||39||14||6||20||138

| 86|| 32|| 22|| 54|| 88||16||5||3||8||6

| 43|| 4|| 5|| 9|| 22||-||-||-||-||-

| 20|| 8|| 10|| 18|| 18||-||-||-||-||-

Au niveau international

| 2008 ||Championnat du monde || 6|| 1|| 3|| 4|| 29|| +1||  Médaille de bronze
|-
| 2009 ||Championnat du monde || 7|| 2|| 4|| 6|| 12|| 0|| Cinquième place

Références 

Naissance en août 1975
Naissance à Oulu
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Espoo Blues
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du HIFK
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Södertälje SK
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Karlskrona HK
Attaquant de hockey sur glace